Skepphussjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Skepphussjön (Mora socken, Dalarna), sjö i Mora kommun,  (30 ha)
Skepphussjön (Älvdalens socken, Dalarna, 677954-139734), sjö i Älvdalens kommun,  (30,8 ha)
Skepphussjön (Älvdalens socken, Dalarna, 678472-138641), sjö i Älvdalens kommun,  (25,8 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn